Maximilianstraße 27 bezeichnet verschiedene Baudenkmale:
  Maximilianstraße 27, ein Baudenkmal in Augsburg; siehe Stern-Apotheke (Augsburg)
  Maximilianstraße 27 (Speyer), ein Baudenkmal in Speyer